Die Mitte der Welt steht für:

 Die Mitte der Welt, Roman von Andreas Steinhöfel aus dem Jahr 1998
 Die Mitte der Welt (1974), schweizerisch-französischer Film von Alain Tanner
 Die Mitte der Welt (2016), deutsch-österreichischer Film von Jakob M. Erwa
 Die Mitte der Welt, Äquatormonument in San Antonio de Pichincha in der ecuadorianischen Provinz Pichincha, siehe Mitad del Mundo